Список 2011 год в телевидении описывает события в мире телевидения, произошедшие в 2011 году.

События

Январь 
 1 января —
 Нижегородская телекомпания «Стрежень» меняет сетевого партнёра с «ТВ Центра» на «2х2», сам «ТВ Центр» вернулся на 41 ТВК.
 Начало деятельности телекомпании «Радио и телевидение Словакии», заменивший собой телекомпании «Словацкое телевидение» и «Словацкое радио». Также телекомпания приобрела телеканалы «Словацкого телевидения».
 9 января — Европейские телеканалы «Euronews» и «France 24» перешли в формат вещания 16:9.
 14 января — Ребрендинг телеканала «Discovery Travel & Living» в «TLC».
 Начало вещания российского музыкального телеканала Europa Plus TV.
 15 января — В Беларуси началось вещание детского телеканала «Nick Jr».
 21 января — Закрытие армянской телекомпании «АЛМ».

Февраль 
 1 февраля — Начато вещание канала «TVCAM».
 12 февраля — Вышел последний выпуск программы «Особо Опасен» с Сергеем Авиденком на НТВ
 14 февраля — Начало вещания азербайджанского культурного телеканала Mədəniyyət TV.
 19 февраля 
 Начало тестового вещания телеканала о науке «Наука 2.0».
 Вышел прежнее названия программы «Внимание, розыск!» с Ириной Волк на НТВ.
 27 февраля — Выходит второй сезон программы «Жестокие игры», который шёл до финала 15 мая.
 28 февраля —  Премьера программы «С новым домом!» на «России-1».

Март 

 1 марта 
 Начат новый этап в перепрофилировании телеканала «7ТВ». Бывший спортивный канал начинает «Реконструкцию» и меняет название на «Семёрку».
 Телеканал «Юмор ТВ» сменил название на «Юмор Box».

 2 марта — Начало вещания украинского спортивного телеканала «Футбол 2».
 14 марта — Канал «НТВ-Плюс Спорт Классика» прекращает вещание в связи с запуском нового канала «НТВ-Плюс Футбол 2».
 15 марта — Телеканал «ТНТ» сменил логотип. Теперь он стал точно таким же, как в заставках.

 27 марта — Запуск телеканала «Театр». Ребрендинг польского телеканала TVR в TVT.
 Телеканал «ТВ3» меняет слоган на «Настоящий ОПТИмистический».
 Телеканал «КВН-ТВ» не начал вещание. Александр Масляков официально опроверг эту информацию.

Апрель 
 1 апреля — Начало вещания канала «Love Story».
 2 апреля — Новый канал о науке «Наука 2.0», запущен в полноценом вещании.
 4 апреля — Начато вещание канала «Спорт-2».
 11 апреля — Премьера сериала «Зайцев+1» на «ТНТ».
 15 апреля — Телеканал «ТВ-3» провёл ребрендинг.

Май 

 13 мая — Телеканал «Россия-1» отмечал свой юбилей — 20 лет в эфире.
 16 мая — Смена логотипа и графического оформления для Всех Фильмовых телеканалов «НТВ-Плюс»

Июнь 
 1 июня 
 «Первый канал» стал одним из первых российских телеканалов, который сменил формат вещания 4:3 на 16:9.
 Самарская телекомпания «РИО» прекратила существование в связи с продажей контрольного пакета акций общества компании «СТС Медиа», запустившего на частотах «РИО» телеканал «ДТВ».
 6 июня - Смена логотипа на Муз-ТВ, сам логотип сменил предыдущий на зеркальный, а оформление сменилось ещё 28 марта
 Смена логотипа российского музыкального молодёжного телеканала О2ТВ. Теперь логотип находится в правом верхнем углу экрана.
 15 июня — Запуск телеканала «Русский Север» для жителей Вологды и Вологодского района.
 23 июня — Начал вещание документальный телеканал «Russia Today Documentary» на двух языках — английском и русском.
 30 июня — Прекращение вещания словацкого спортивного телеканала «Trojka» из-за банкротства.

Июль 
 1 июля — Начало вещания итальянского телеканала «Premium Sinema Comedy».
 14 июля — Телеканал «СТС» вновь видоизменяет логотип до версии 2007-2012, которая использовалась только в заставках, он простоял с 05:30 до 14:20 приблизительно, затем в эфир вернулся прежний логотип (2005-2012).
 31 июля — Прекращение вещания частного македонского телеканала «А1» из-за долгов и банкротства. Владелец телеканала был арестован.

Август 
 13 августа — Завершение «реконструкции на «Семёрке» и смена логотипа.
 15 августа  
 Смена логотипа у телеканала «РЕН ТВ», новый логотип был очень похож на предыдущий, заодно появился слоган "Ты с Друзьями" 
 Смена логотипа у телеканала «ТВ-3».
 Телеканал «Nick Jr.» начал вещание на территории Украины.
 20 августа — Канал «RAP.RU» запускает ночной эфир на частоте канала «Первый Игровой».
 24 августа — Канал «Euronews» начинает вещание на украинском языке.

Сентябрь 
 3 сентября — Канал «RAP.RU» полностью становится хозяином частоты канала «Первый Игровой». Последний в свою очередь прекращает вещание.
 5 сентября 
 Канал «Столица» прекращает вещание в связи с запуском канала «Москва 24».
 Смена логотипа и графического оформления российского телеканала «РБК».
 Сериал «След» переехала с «Первого канала» на «Пятый канал».
 19 сентября — Сериал «Детективы» переехала с «Первого канала» на «Пятый канал».
 21 сентября — Начало вещания международного новостного телеканала «Jewish News One».
 23 сентября — Запуск информационного телеканала «Коммерсантъ ТВ».
 26 сентября — Казахстанский телеканал «Мәдениет» начал своё вещание.

Октябрь 
 1 октября — Запуск туркменского государственного телеканала «Ашхабад».
 4 октября — Начало вещания российской версии телеканала «Nickelodeon» в формате высокой четкости (HD).
 9 октября — Канал «НТК» меняет название и логотип на «Девятый канал».
 10 октября — Закрытый в Красноярске в 2010 году телеканал «Афонтово» перезапускается под названием «Афонтово-новости», и заменяет телеканал «ОРТВ».
 14 октября - Вышел последний выпуск программы «Брачное чтиво» на телеканале ДТВ.
 Болгарский телеканал «Alfa TV» начал круглосуточное вещание.
15 октября — Переход российского музыкального молодежного телеканала «Музыка Первого» на формат вещания 16:9.
 17 октября — Канал «ДТВ» меняет название и логотип на «Перец».
 20 октября — Канал «A-One» проводит ребрендинг и меняет музыкальный формат на хип-хоп, рэп и R’n’B.
 21 октября - Телеканал "Наука 2.0" сменил логотип
 23 октября — Первый выпуск интернет-шоу «+100500» на канале «Перец».
 27 октября — Стало известно, что Канал «Disney» начнёт эфирное вещание на частотах канала «7ТВ (Семёрка)».

Ноябрь 
 1 ноября — Телеканал "ТВ Бульвар" прекращает вещание и заменяется телеканалом "STV" (ныне "Жара").
 11 ноября — Елецкий телеканал «Елецкое телевидение» сменил сетевого партнёра с «MTV Россия» на «Домашний».
 15 ноября — Начало вещания телеканала «Nick Jr.» на территории России, а также на территории Эстонии, Литвы, Латвии, Украины и Беларуси началась эфирная версия телеканала.
 30 ноября — переход на Цифровое Телевидение в Бельгии.

Декабрь 
 1 декабря 
 Прекращение вещания канала «TVCAM».
 Прекращение вещания телеканала «MAN TV».
Переход - с 4.3 на 16.9 сверхвысокой четкости в HD и смена логотипа телеканала Тонис .
 2 декабря — Начало вещания телеканала «Бойцовский клуб».
 5 декабря — Прекращение вещания канала «Mini Movie».
 21 декабря 
 Прекращение вещания канала «PROPOKER».
 Приостановка вещания телеканала «Love Story», его вещание возобновилось 11 июля 2012 года.
 22 декабря — Дмитрий Медведев предложил создать общественное телевидение в России.
 28 декабря — Вышел последний выпуск программы Внимание, розыск! на НТВ.
 31 декабря
 Канал «Семёрка» прекращает вещание и заменяется российским «Канал Disney».
 Прекращение вещания телеканала «Disney» в СНГ.
 На ТНТ была проведена первая премия «Звезда ТНТ» в рамках шоу «Comedy Club», которая в конце закончилась дракой.

Без точных дат 
 Болгарский телеканал «Alfa TV» начал вещание.
 Начало вещания общеевропейского музыкального телеканала «Dance Trippin TV».
 Начало вещания рубцовского регионального телеканала «Рубцовск ТВ».
 Начало вещания видео-канала «Торф ТВ».

Примечания